Die Red and White Challenge 1995, auch Red & White Challenge 1995, war ein Snooker-Einladungsturnier, dessen einzige Ausgabe im August 1995 im Rahmen der Saison 1995/96 in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad ausgetragen wurde. Sieger wurde in einem rein englischen Finale Nigel Bond mit einem Sieg über John Parrott, dem wiederum mit einem 128er-Break das höchste Break des Turnieres gelang.

Preisgeld 
Namensgebend gesponsert wurde das Turnier von einem Unternehmen namens Red and White, alternativ auch Red & White. Insgesamt wurden 9.000 Pfund Sterling an Preisgeld ausgeschüttet, von denen zwei Drittel an den Sieger und das restliche Drittel an den unterlegenen Finalisten gingen.

Turnierverlauf 
Am Turnier nahmen insgesamt acht Spieler teil: vier Profispieler aus der Weltspitze und vier pakistanische Amateure. Das Turnier wurde im K.-o.-System mit wechselnden Best-of-Modi ausgespielt. Alle Amateure schieden bereits im Viertelfinale aus, mit Saleh Mohammadi konnte auch nur einer der Pakistanis überhaupt einen Frame gewinnen.

Preisgeld 
Zwei Spieler spielten während des Turnieres je ein Century Break:
  John Parrott: 128
  Ken Doherty: 108

Einzelnachweise 

Snookerturnier
Snookerveranstaltung 1995
Billardturnier in Pakistan
Sportveranstaltung in Islamabad